Fräulein Niemand bezeichnet:

ein 1994 erschienenes Buch des polnischen Schriftstellers Tomek Tryzna, siehe Fräulein Niemand (Buch)
und den daraus entstandenen Film von Andrzej Wajda aus dem Jahr 1996, siehe Fräulein Niemand (Film)